Szabó Erzsébet
 Szabó Erzsébet (1913–1972) művészettörténész
 Szabó Erzsébet (1935) Munkácsy Mihály-díjas üvegművész
 Szabó Erzsébet (1963) atléta, középtávfutó
 Szabó Erzsébet, Szabó Lászlóné (1964) búvárúszó
 Szabó Erzsébet (?) Junior Prima díjas kézműves
hasonló nevű
 Szabó Bogár Erzsébet (1926–2014) nótaszövegíró, ifjúsági szerző